Штатслига A 1955/1956 () — 45-й розыгрыш чемпионата Австрии по футболу с момента его основания. Он начался 27 августа 1955 года и закончился 10 июня 1956 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
Сезон 1955/1956 на rsssf.com 
 Сезон 1955/1956 на сайте austriasoccer.at 

1955/1956
Спорт в Австрии в 1955 году
Спорт в Австрии в 1956 году
Австрия
Австрия